Палмдейл () — город, расположенный в округе Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Палмдейл получил статус города 24 августа 1962 года. Общая площадь составляет 272,20 км².

Палмдейл фактически уже давно слился со своим ближайшим соседом — Ланкастер, образуя единое целое. Но по сугубо административному признаку всемирная известность и звание «аэрокосмической столицы» Америки принадлежат Палмдейлу.

Население 
Население города, по данным переписи 2008 года, составляет 147 897 человек, что делает Палмдейл шестым по численности населения в округе. Входит в число самых быстрорастущих городов Соединённых Штатов.

См. также 
 Битва над Палмдейлом

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Лос-Анджелес
Города Мохаве
Долина Антилоп